Гари се може односити на:
 Гари (Крушевац), село у Србији
 Гари (Дебар), село у Северној Македонији